Station Mals is een spoorwegstation in Mals (Malles Venosta) (Zuid-Tirol, Italië) op de spoorlijn van de stad Meran (Merano) naar Mals, ook bekend als de Vintzgouwspoorlijn (Ferrovia della Val Venosta).

Het station werd in 1906 geopend.

Bolzano
Bouwwerk in Zuid-Tirol